Andrea dei Conti di Segni (1235-1302) – religioso francescano
 Andrea Conti (1777-1839) – matematico e astronomo
 Andrea Conti (n. 1967) – musicista
 Andrea Conti (n. 1974) – ex cestista e dirigente sportivo
 Andrea Conti (n. 1977) – calciatore
 Andrea Conti (n. 1982) – pallavolista argentina
 Andrea Conti (n. 1994) – calciatore
 Andrea Conti – motociclista